Die Euro Hockey League 2013/2014 war die 7. Spielzeit der von der European Hockey Federation ausgetragenen Euro Hockey League, des wichtigsten europäischen Wettbewerbs für Vereinsmannschaften im Hockey. Der Wettbewerb wurde in insgesamt drei Turnieren mit Gruppen- und K.-o.-Phase ausgespielt. Am Modus hat sich zu den Vorjahren nichts geändert. In acht Vorrundengruppen zu je drei Teams qualifizieren sich die beiden Gruppenersten für das Achtelfinale. Die KO-Spiele wurden Ostern 2014 zwischen den 16. und 21.04 in Eindhoven ausgetragen. Im Finale setzte sich der Debütant Harvestehuder THC gegen den niederländischen Vertreter Oranje Zwart durch.

Teilnehmer 

Insgesamt 24 Mannschaften der 12 bestplatzierten Nationen der EHF-3-Jahreswertung qualifizierten sich für den EHL-Wettbewerb. Alle anderen am Europapokal startenden Nationen schickten ihre zwei teilnehmenden Teams in die Trophy- und Challenge-Wettbewerbe. Die Nationen auf den Rängen 1–4 der EHF-3-Jahreswertung stellten drei Vereine, die auf den Positionen 5–8 zwei und die von 9–12 einen für das Feld der EHL.

Drei Clubs qualifizierten sich zu jedem der sieben Ausspielungen der EHL: Reading HC aus England, HC Dinamo Kasan aus Russland und WKS Grunwald Posen aus Polen. Mit dem deutschen Vertreter Harvestehuder THC aus Hamburg, dem SV Kampong aus den Niederlanden, dem englischen Vertreter Surbiton HC und dem SV Arminen aus Österreich gaben vier Vereine ihr Debüt bei der EHL.

Vierzehn der 24 Mannschaften spielten auch im Vorjahr in der EHL. Alle drei bisherigen Titelträger, Rekordsieger Uhlenhorster HC, Titelverteidiger HC Bloemendaal und der Titelträger von 2011 HGC Wassenaar konnten sich national nicht qualifizieren, so dass in der Saison 2013/2014 ein neuer Verein den Sieger stellte. Polen erhielt auf Kosten Schottlands nach einem Jahr wieder einen zweiten Startplatz. Irland stellte kein Team mehr, dafür war erstmals ein Club aus Wales bei der EHL startberechtigt.

EHF-3-Jahreswertung

Vorrunde 
Die Vorrunde fand im Herbst 2013 im Rahmen zweier Turniere einerseits in Barcelona, sowie beim französischen Vertreter Lille MHC statt. Aus den acht Gruppen à drei Mannschaften qualifizierten sich der Tabellenerste und -zweite für das Achtelfinale.
Für einen Sieg gab es 5 Punkte, für ein Unentschieden 2 Punkte und für eine Niederlage mit weniger als drei Toren einen Punkt.

Gruppe A 
25. bis 27. Oktober 2013 in Lille

Gruppe B 
25. bis 27. Oktober 2013 in Lille

Gruppe C 
25. bis 27. Oktober 2013 in Lille

Gruppe D 
11. bis 13. Oktober 2013 in Barcelona

Gruppe E 
11. bis 13. Oktober 2013 in Barcelona

Gruppe F 
11. bis 13. Oktober 2013 in Barcelona

Gruppe G 
11. bis 13. Oktober 2013 in Barcelona

Gruppe H 
25. bis 27. Oktober 2013 in Lille

Achtelfinale 

Die Achtelfinale wurden am Mittwoch, den 16. April 2014 und Gründonnerstag, den 17. April beim niederländischen Club Oranje Zwart in Eindhoven ausgetragen. Die Nationen Niederlande, Deutschland, England und Belgien mit drei startenden Clubs in der EHL konnten alle Teams in die KO-Phase bringen. Beide spanischen Vereine, der polnische WKS Grunwald Poznań und St. Germain HC aus Frankreich komplettierten das Feld.

Viertelfinale 

Die Viertelfinalspiele wurden am Karfreitag, den 18. April 2014 beim niederländischen Club Oranje Zwart in Eindhoven ausgetragen. Belgien konnte mit seinen gesamten drei Teams ins Viertelfinale vorstoßen, genauso die beiden spanischen Vertreter. Die Niederlande stellten zwei Clubs. Der deutsche Harvestehuder THC vervollständigte das Feld.

Halbfinale 

Die Halbfinals wurden am Ostersonntag 2014 in Eindhoven ausgetragen.

Finalspiele 

Die Finalspiele wurden am Ostermontag 2014 in Eindhoven ausgetragen.

EuroHockey Club Trophy 

Cagliari (ITA) – 6.-9. Juni 2014

Gruppe A

 HC OKS Winnyzja – Whitchurch HC 4:0 (1:0)
 Grange HC – S.G. Amsicora ASD 0:3 (0:3)
 HC OKS Winnyzja – Grange HC 7:1 (5:0)
 S.G. Amsicora ASD – Whitchurch HC 5:1 (1:0)
 Whitchurch HC – Grange HC 0:4 (0:4)
 S.G. Amsicora ASD – HC OKS Winnyzja 2:4 (1:0)

Gruppe B

 Monkstown HC – HC Bra 6:0 (5:0)
 AHTC Wien – Atasport HC 1:3 (0:1)
 Atasport HC – HC Bra 8:1 (1:1)
 AHTC Wien – Monkstown HC 1:5 (0:3)
 Monkstown HC – Atasport HC 3:2 (2:1)
 HC Bra – AHTC Wien 3:2 (0:1)

Platzierungsspiele

 Spiel Platz 7: Whitchurch HC – AHTC Wien 0:4 (0:1)
 Spiel Platz 5: Grange HC – HC Bra 2:3 (2:2,1:2)
 Spiel Platz 3: S.G. Amsicora ASD – Atasport HC 0:4 (0:0)
 Finale: HC OKS Winnyzja – Monkstown HC 0:2 (0:1)

EuroHockey Club Challenge 

Rakovnik, (CZE), 6.-9. Juni 2014

Gruppe A

 Banbridge HC – Grammarians HC 5:2 (0:0)
 Slavia Prag – HAHK Mladost 2:2 (1:1)
 Grammarians HC – HAHK Mladost 0:3 (0:1)
 Slavia Prag – Banbridge HC 0:2 (0:1)
 Banbridge HC – HAHK Mladost 7:0 (4:0)
 Grammarians HC – Slavia Prag 0:6 (0:2)

Gruppe B

 HC Rotweiss Wettingen – Akkord HC 5:1 (2:0)
 HC 1972 Rakovník – HC Rotweiss Wettingen 1:3 (1:2)
 Akkord HC – HC 1972 Rakovník 5:4 (1:2)

Entscheidungsspiele

 4.A-3.B: Grammarians HC – HC 1972 Rakovnik 2:8
 2.A-1.B: Slavia Prag – HC Rotweiss Wettingen 4:3 SO (3:3)
 1.A-2.B: Banbridge HC – Akkord HC 6:3

Endstand

 1. Banbridge HC (IRL) (Aufstieg für Irland 2 zur Euro Hockey Trophy 2015)
 1. Slavia Prag (CZE) (Aufstieg für Tschechien 1 zur Euro Hockey Trophy 2015)
 3. HC Rotweiss Wettingen (SUI)
 3. Akkord HC (AZE)
 5. HAHK Mladost (CRO)
 5. HC 1972 Rakovnik (CZE)
 7. Grammarians HC (GIB) (Abstieg für Gibraltar 1 zur Euro Hockey Challenge II 2015)

EuroHockey Club Challenge II 

Slagelse, (DEN), 6.-9. Juni 2014

ursprüngliches Teilnehmerfeld: Luzerner SC (SUI)/Soerbymagle HC (DEN)/Partille SC (SWE)/Eagles HC (GIB)/HC Asteras Agion Anargyron (GRE)/Gaziantep Polisgucu SK (TUR)

Gruppe A

 HC Gomel – Eagles HC 2:4 (2:3)
 Partille SC – ŠK Šenkvice 3:2 (1:2)
 Eagles HC – ŠK Šenkvice 0:7
 Partille SC – HC Gomel 3:1
 HC Gomel – ŠK Šenkvice 0:1
 Eagles HC – Partille SC 4:2

Gruppe B

 Soerbymagle HK – Gaziantep Polisgucu HK 1:3 (1:1)
 Luzerner SC – Soerbymagle HK 4:1
 Gaziantep Polisgucu HK – Luzerner SC 0:1

Entscheidungsspiele

 Gaziantep Polisgucu SK – SK Senkvice 5:2
 Luzerner SC – Partille SC 8:0
 Soerbymagle HK – HC Gomel 3:2

Endstand

 1. Luzerner SC (SUI) (Aufstieg für Schweiz 2 zur Euro Hockey Challenge 2015)
 1. Gaziantep Polisgucu SK (TUR) (Aufstieg für Türkei 1 zur Euro Hockey Challenge 2015)
 3. Partille SC (SWE)
 3. SK Senkvice (SVK)
 5. Soerbymagle HK (DEN)
 5. Eagles HC (GIB)
 7. HC Gomel (BLR)

Wegen Nichtantretens steigen Slowenien 1 und Griechenland 1 in die Euro Hockey Club Challenge III  2015 ab.

EuroHockey Club Challenge III 

Bratislava (SVK), 6.-9. Juni 2014

Gruppe A

 AD Lousada – HK Triglav Predanovci 7:1 (3:1)
 HC NSA Sofia – Ardas-Rudamina 6:0 (1:0)
 HK Triglav Predanovci – Ardas-Rudamina 7:2 (3:1)
 HC NSA Sofia – AD Lousada 3:5 (2:4)
 AD Lousada – Ardas-Rudamina 4:0 (1:0)
 HK Triglav Predanovci – HC NSA Sofia 1:10 (1:5)

Gruppe B

 Slagelse HC – HK Jedinstvo 5:0 (2:0)
 KPH Raca (SVK) – Epitok Hockey Club 3:2 (3:1)
 Epitok Hockey Club – HK Jedinstvo 2:7 (1:0)
 Slagelse HC – KPH Raca 1:1 (0:0)
 Epitok Hockey Club – Slagelse HC 1:11 (0:3)
 KPH Raca – HK Jedinstvo 8:0 (2:0)

Entscheidungsspiele

 3.B – 4.A: HK Jedinstvo – Ardas-Rudamina 2:3 (0:1)
 3.A – 4.B: HK Triglav Predanovci – Epitok Hockey Club 8:3 (2:2)
 1.B – 2.A: Slagelse HC – HC NSA Sofia 5:4 SO (3:3,1:2)
 1.A – 2.B: AD Lousada-KPH Raca 4:2 SO (2:2,2:1)

Endstand

 1. AD Lousada (POR) (Aufstieg für Portugal 1 zur Euro Hockey Challenge II 2015)
 1. Slagelse HC (DEN) (Aufstieg für Dänemark 2 zur Euro Hockey Challenge II 2015)
 3. HC NSA Sofia (BUL)
 3. KPH Raca (SVK)
 5. HK Triglav Predanovci (SLO)
 5. Ardas-Rudamina (LTU)
 7. HK Jedinstvo (CRO) (Abstieg für Kroatien 2 zur Euro Hockey Challenge IV 2015)
 7. Epitok Hockey Club (HUN) (Abstieg für Ungarn 1 zur Euro Hockey Challenge IV 2015)

EuroHockey Club Challenge IV 

Kordin (MLT), 6.-9. Juni 2014

Ursprüngliches Teilnehmerfeld: Seinäjoki United (FIN), Qormi HC (MLT), Inta-Baltic-Champignons (LTU), Kringsjå SK (NOR), Lokomotiv HC (BUL) (trat nicht an), Olcote HC (HUN), HC SHVSM Olimpia (UKR) (trat nicht an), ABC Team (FIN) (trat nicht an)

 Reserveteam: Akker HC (NOR) verzichtete auf Nachrückplatz, so dass Floriana Young Stars (MLT) das Feld komplettierten.

Gruppe A

 Young Stars – Seinäjoki Utd 4:3
 Inta-Baltic Champignons – Seinäjoki United 2:0 (0:0)
 Inta-Baltic Champignons – Young Stars 3:2

Gruppe B

 Olcote HC – Kringsjå HC 1:1 (1:1)
 Qormi HC – Olcote HC 5:1
 Kringsjå SK – Qormi HC 0:3

Entscheidungsspiele
 3.A – 3.B: Seinäjoki United – Olcote HC 7:5 (2:3)
 1.B – 2.A: Qormi HC – Floriana Young Stars 4:0
 1.A – 2.B: Inta-Baltic – Kringsjå SK 2:1

Endstand

 1. Qormi HC (MLT) (Aufstieg für Malta 1 zur Euro Hockey Challenge III 2015)
 1. Inta-Baltic Champignons (LTU) (Aufstieg für Litauern 2 zur Euro Hockey Challenge III 2015)
 3. Kringsjå HC (NOR)
 3. Floriana Young Stars (MLT)
 5. Olcote HC (HUN)
 6. Seinäjoki United (FIN)

Weblinks 
 offizielle Website (englisch)
 Seite der European Hockey Federation (EHF)

Hockey-Europapokal
Hockey 2013
Hockey 2014